Grīnbergs ist der Familienname folgender Personen:

 Emanuels Grīnbergs (1911–1982), lettischer Mathematiker

 Teodors Grīnbergs (1870–1962), lettischer evangelischer Theologe